Man, MAN:

 man (от  — руководство) — команда Unix, предназначенная для форматирования и вывода справочных страниц.
 MAN (ранее — ) — немецкий концерн, производитель грузовых автомобилей, автобусов, турбин, судовых и дизельных двигателей. Образован в 1897 году.
 Городская вычислительная сеть (Metropolitan area network) — компьютерная сеть, по размерам меньше WAN, но крупнее LAN.
 MAN () — Движение национального действия, португальская ультраправая организация 1980—1990-х годов.
 Man — третий студийный альбом шведской певицы Нене Черри.

См. также